Белоградчик () — община в Болгарии. Входит в состав Видинской области. Население составляет 8408 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Белоградчик
 Боровица
 Вештица
 Вырба
 Гранитово
 Граничак
 Дыбравка
 Крачимир
 Ошане
 Праужда
 Пролазница
 Рабиша
 Раяновци
 Салаш
 Сливовник
 Стакевци
 Струиндол
 Чифлик

Достопримечательности 
Близ деревни Рабиша находится пещера Магура, в которой обнаружен древнейший в Европе неолитический солнечный календарь, состоящий из 366 дней.

Примечания

Ссылки 
 История 

Общины Видинской области